Apollo (engleski za Apolon) može značiti:

Svemir:
 Program Apollo, serija američkih svemirskih misija s ljudskom posadom na Mjesec
 Apollo (krater), bazen na dalekoj strani Mjeseca
 Apollo asteroidi, klasa zemlji bliskih asteroida, nazvana po asteroidu 1862 Apollo
 1862 Apollo, asteroid
 Apache Point Observatory Lunar Laser-ranging Operation, (APOLLO)

Zemljopis:
Apollo, Pennsylvania, SAD
Apollo (JAR), grad pored Johannesburga
Apollo (most) cestovni most preko Dunava u Bratislavi

Biologija:
 Parnassius apollo, vrsta leptira

Vidi još 
 Apolon